Bjarne Westermarck – politico finlandese
 Edvard Westermarck – antropologo e filosofo finlandese noto per l'Effetto Westermarck
 Helena Westermarck – pittrice e scrittrice finlandese
 Nils Westermarck – velista e radiologo svedese